5333 Kanaya – asteroide della fascia principale
 Hideo Kanaya – pilota motociclistico giapponese
 stazione di Kanaya – stazione ferroviaria di Shimada, città del Giappone